Herăstrău-tó, az 1930-as években létrehozott mesterséges tó Bukarest északi részén
 Herăstrău park, a tó partján létrehozott park, 2017 óta I. Mihály király park